Michal Stieranka (né le  à Banská Bystrica) est un joueur de hockey sur glace slovaque qui évolue au poste de gardien de but.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2003-2004|| HC ’05 Banská Bystrica || 1. liga || 18 ||  ||  || 2,77 || 91,7 ||  ||  || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| rowspan=2| 2004-2005|| MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || - ||  ||  || - || - ||  ||  || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| HC ’05 Banská Bystrica || 1. liga || 26 ||  ||  || 3,79 || 90,6 ||  ||  || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2005-2006|| HC ’05 Banská Bystrica || 1. liga || 28 ||  ||  || 1,40 || 95,5 ||  ||  || 13 ||  ||  || 2,41 || 91,7 ||  || 
|-
| 2006-2007|| HC ’05 Banská Bystrica || 1. liga || 33 ||  ||  || 2,21 || 92,3 ||  ||  || 7 ||  ||  || 3,09 || 91,4 ||  || 
|-
| 2007-2008|| HC ’05 Banská Bystrica || 1. liga || 34 ||  ||  || 2,55 || 91,3 ||  ||  || 1 ||  ||  || 3,82 || 91,7 ||  || 
|-
| 2008-2009|| HC ’05 Banská Bystrica || Extraliga || 7 ||  ||  || 4,16 || 88,4 ||  ||  || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| rowspan=3| 2009-2010|| HC ’05 Banská Bystrica || Extraliga || - ||  ||  || - || - ||  ||  || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| HK Trebišov || 1. liga || 21 ||  ||  || 3,48 || 88,9 ||  ||  || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| HC 07 Detva || 1. liga || 6 ||  ||  || 1,71 || 94,8 ||  ||  || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2010-2011|| Galaxians d'Amnéville || Division 2 || - ||  ||  || - || - ||  ||  || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2011-2012|| Galaxians d'Amnéville || Division 2 || 18 ||  ||  || 2,68 || - ||  ||  || 8 ||  ||  || 2,77 || - ||  || 
|-
| 2012-2013|| Galaxians d'Amnéville || Division 1 || 24 ||  ||  || 5,23 || - ||  ||  || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2013-2014|| Taureaux de feu de Limoges || Division 2 || 13 ||  ||  || 4,81 || - ||  ||  || - ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2014-2015|| Taureaux de feu de Limoges || Division 2 || 12 ||  ||  || 4,12 || - ||  ||  || 2 ||  ||  || 4,00 || - ||  || 
|-
| 2015-2016|| Taureaux de feu de Limoges || Division 2 || 16 ||  ||  || 2,95 || - ||  ||  || 6 ||  ||  || 3,44 || - ||  || 
|-
| 2016-2017|| Taureaux de feu de Limoges || Division 2 || 16 ||  ||  || 4,61 || - ||  ||  || 2 ||  ||  || 3,69 || - ||  || 
|-
|colspan="23"|
|-
| 2019-2020 || HK Brezno  || Slovaquie D3 || 1 ||  ||  || 6 || 88,5 ||  ||  || - ||  ||  || - || - ||  ||

Références 

Naissance en novembre 1984
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du MHk 32 Liptovský Mikuláš
Joueur du HC '05 Banská Bystrica